Les formes Selincourt ou Sélincourt apparaissent.

Noms de famille 
 Agnes de Selincourt (1872-1917), missionnaire et principale de collège britannique
 Ernest de Sélincourt (1870-1943), universitaire et critique littéraire britannique

Voir aussi 
 Selincourt ancienne commune rattachée à Hornoy-le-Bourg en 1972
 Abbaye de Selincourt, ancienne abbaye située à Hornoy-le-Bourg
 Château de Selincourt, sur la commune d'Hornoy-le-Bourg

Patronyme français